PMC (motorfiets), een historisch Brits merk van motorfietsen
Pyeonghwa Motors Corporation, een Koreaans automerk
PubMed Central, een vrij toegankelijke online database met medische artikelen
Luchthaven El Tepual, IATA code voor deze luchthaven
 PMC afkorting voor polymeer matrix composiet, een harde kunststofcomposiet gebruikt in de vliegtuigbouw.